Институт Линкольна, также Линкольнский институт () — может означать одно из учебных заведений:

 Институт Линкольна — бывшая средняя школа недалеко от Луисвилла, США.
 Институт Линкольна, ныне университет Линкольна, Миссури, США.
 Институт Авраама Линкольна — некоммерческая организация в Мэриленд, США.
 Институт медицинских наук Линкольна — с 1987 года являющийся частью университета Ла Троба в Мельбурне, Австралия.
 Институт земельной политики имени Линкольна — аналитический центр в Кембридже, штат Массачусетс, США.

См. также